Білоруська футбольна вища ліга 2014 — 24-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Білорусі. Стартував 29 березня та тривав до 30 листопада 2014 року. Титул чемпіона здобув БАТЕ.

Формат 
У чемпіонаті брали участь 12 клубів. З наступного сезону ліга розширилася до 14 клубів, команда що посіла 12 місце грала в плей-оф, натомість лігу поповнили команди, що посіли 1 — 2 місця в Першій лізі.

Клуби

Турнірна таблиця (перший етап)

Результати

Другий етап

1 — 6 місця 

Результати

7 — 12 місця 

Результати

Найкращі бомбардири 

Джерело: Football.By

Стикові матчі 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 грудня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 грудня 2014

|}

Посилання 
 Білоруська федерація футбола  
 Білоруська Вища ліга на soccerway  

2014
Білорусь
2014 у білоруському спорті